Валкирия може да се отнася за:
 валкирия – героиня от скандинавската митология
 „Валкирия“ – опера на Рихард Вагнер от тетралогията „Пръстенът на нибелунга“
 „Валкирия“ (877) – астероид, открит през 1917 г.
 „XB-70 Валкирия“ – американски свръхзвуков бомбардировач
 „Валкирия“ – роман на Мария Семьонова
 Операция „Валкирия“ – заговор от 1944 г. за убийството на Хитлер
 „Операция Валкирия“ – американски филм (2008) на Брайън Сингър
 „Валкирии“ – роман на Паулу Коелю
 „Валкири“ – реактивна система за залпов огън на ЮАР